Грахово може бити:

 Грахово (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Грахово (Рожаје), насеље у општини Рожаје, Црна Гора
 Грахово (Церкница), насеље у општини Церкница, Словенија
 Грахово (Велика Кладуша),  насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ, БиХ
 Босанско Грахово, раније само Грахово, град и седиште истоимене општине, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Босанско Грахово, општина у Федерацији БиХ, БиХ
 Граово, или Горње Грахово, насеље града Лесковца, Србија

или:

 Грахово (област), област у Црној Гори

или:

 Грахово (племе), племе Црне Горе у Старој Херцеговини